Ла Каскада има више значења:

 Ла Каскада (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Каскада (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Каскада (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Каскада (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Каскада (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Каскада (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Каскада (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Каскада (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Каскада (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Каскада (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Каскада (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Каскада (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Каскада (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Каскада (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Каскада, Пуенте ел Лимите (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Каскада (Сантијаго Јосондуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Каскада, Лас Чакас (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Каскада (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Каскада (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Каскада (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Каскада, Ел Асерадеро (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Каскада (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Каскада (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику